Кёстлин () — немецкая фамилия:
 Кёстлин, Генрих Адольф
 Кёстлин, Карл Рейнгольд
 Кёстлин, Юлий